Bisfosfat se može odnositi na:

(Ribuloza-bisfosfat karboksilaza)-lizin N-metiltransferaza (EC 2.1.1.127), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + [ribuloza-1,5-bisfosfat karboksilaza]-lizin S-adenozil-L-homocistein + [ribuloza-1,5-bisfosfat karboksilaza]-N6-metil-L-lizin
3'(2'),5'-Bisfosfatna nukleotidaza (EC 3.1.3.7), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju adenozin 3',5'-bisfosfat + H2O adenozin 5'-fosfat + fosfat
Fruktoza 1,6-bisfosfat, fruktozni šećer fosforilisan na ugljenicima 1 i 6
Fruktoza 2,6-bisfosfat (ili fruktoza 2,6-difosfat), skraćeno Fru-2,6-P2, metabolit koji alosterno utiče na aktivnost enzima fosfofruktokinaza 1 (PFK-1) i fruktoza 1,6-bisfosfataza (FBPaza-1) i time reguliše glikolizu i glukoneogenezu
Fruktoza-2,6-bisfosfat 2-fosfataza (EC 3.1.3.46), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju beta-D-fruktoza 2,6-bisfosfat + H2O D-fruktoza 6-fosfat + fosfat
Fruktoza-2,6-bisfosfat 6-fosfataza (EC 3.1.3.54), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju beta-D-fruktoza 2,6-bisfosfat + H2O beta-D-fruktofuranoza 2-fosfat + fosfat
Glukoza-1,6-bisfosfat sintaza, tip enzima koji se naziva fosftransferazom i koji učestvuje u metabolizmu skroba i saharoze kod sisara
Inozitol-1,4-bisfosfatna 1-fosfataza (EC 3.1.3.57), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju 1D-mio-inozitol 1,4-bisfosfat + H2O 1D-mio-inozitol 4-fosfat + fosfat
Fosfatidilinozitol (3,4)-bisfosfat (PtdIns(3,4)P2), manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana, i važan sekundarni glasnik
Fosfatidilinozitol 3,5-bisfosfat (PtdIns(3,5)P2), manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana, i molekul koji je važan za razlikovanje ćelijskih kompartmana
Fosfatidilinozitol (4,5)-bisfosfat (PtdIns(4,5)P2), manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana
Fosfatidilinozitol-3,4-bisfosfat 4-fosfataza (EC 3.1.3.66), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju 1-fosfatidil-mio-inozitol 3,4-bisfosfat + H2O 1-fosfatidil-1D-mio-inozitol 3-fosfat + fosfat
Fosfatidilinozitol-4,5-bisfosfat 3-kinaza (EC 2.7.1.153), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju ATP + 1-fosfatidil-1D-mio-inozitol 4,5-bisfosfat ADP + 1-fosfatidil-1D-mio-inozitol 3,4,5-trisfosfat
Riboza 1,5-bisfosfat fosfokinaza (EC 2.7.4.23), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju ATP + riboza 1,5-bisfosfat ADP + 5-fosfo-alfa-D-riboza 1-difosfat
Ribuloza-1,5-bisfosfat (RuBP), supstrat koji učestvuje u fiksaciji ugljenika
Tagatoza-bisfosfat aldolaza (EC 4.1.2.40), enzim koji katalizuje hemijsku reakciju D-tagatoza 1,6-bisfosfat gliceron fosfat + D-gliceraldehid 3-fosfat